Sant Julià de Cerdanyola kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Julià de Cerdanyola (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Julià de Cerdanyola (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar